Dancer é uma framework para o desenvolvimento de aplicações web escritas em Perl, é uma framework leve, fácil e flexivel. O Dancer é inspirado pela framework Sinatra.

O Dancer é distribuído através do CPAN, que é o repositório oficial para distribuição de bibliotecas e aplicações escritas em Perl.

Perl

Ligações externas
Dancer Official Website
Web Presentation